Cephalothricidae är en familj av djur. Cephalothricidae ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Cephalothricidae finns 33 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Cephalothricidae